Chalice Recording Studio — студия звукозаписи находящаяся в Голливуде, штат Калифорния, США.

Многие альбомы записанные на студии Chalice Recording получают золотые и платиновые статусы. На Chalice Recording Studio свои треки записывают такие звёзды мирового уровня как Кристина Агилера, Леона Льюис и Бейонсе.

Золотые/платиновые альбомы записанные на студии Chalice Recording

 Back to Basics (Christina Aguilera, 2006)
 Late Registration (Kanye West, 2005)
 A Girl like Me (Rihanna, 2006)
 Release Therapy (Ludacris, 2006)
 PCD (Pussycat Dolls, 2005)
 The Breakthrough (Mary J. Blige, 2005)
 Touch (Amerie, 2005)
 Danity Kane (Danity Kane, 2006)
 The Inspiration (Young Jeezy, 2006)
 The Price of Fame (Bow Wow, 2006)
 Blackout (Britney Spears, 2007)
 Port of Miami (Rick Ross, 2007)
 Hip Hop Is Dead (Nas, 2007)
 In My Own Words (Ne-Yo, 2007)
 Todd Smith (LL Cool J, 2007)
 The Evolution of Robin Thicke (Robin Thicke, 2007)
 Headstrong (Ashley Tisdale, 2007)
 The Fame (Lady Gaga, 2008)
 Heavy Rotation (Anastacia, 2008)

Клиенты Chalice Recording Studios

50 Cent
Alicia Keys
Anastacia
Andrea Bocelli
Ashlee Simpson
Ashley Tisdale
Babyface
Барбра Стрейзанд
Beastie Boys
Black Eyed Peas
Blink-182
Britney Spears
Celine Dion
Chad Hugo
Chris Brown
Chris Daughtry
Ciara
Common
Daddy Yankee
Danja
Dave Grohl
David Archuleta
David Foster
Дима Билан
Diddy
Enrique Iglesias
Eve
Fat Joe
Finch
Foo Fighters
Glen Ballard
Green Day
Gwen Stefani
Jamie Foxx
Janet Jackson
Jennifer Lopez

Jessica Simpson
Джоджо
Josh Groban
Joss Stone
Justin Timberlake
Kanye West
Keane
Kelis
Kelly Clarkson
LeAnn Rimes
Leona Lewis
Lily Allen
Лайонел Ричи
Луис Мигель
Max Martin
Meat Loaf
Nelly Furtado
The Neptunes
New Kids on the Block
Ne-Yo
Nine Inch Nails
Paris Hilton
Pharrell Williams
Queens of the Stone Age
Randy Jackson
Райан Теддер
Snoop Dogg
The Game
Timbaland
T-Pain
Трент Резнор
U2
Velvet Revolver
Уитни Хьюстон
will.i.am

Ссылки 
 

Студии звукозаписи